Gorafe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gorafe (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Gorafe (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar